Příjmení Piskáček (Piskacek, Piskaczek, Piskatschek, Piskacsek, Piskáčková) nosí více osobností:
 Adolf Piskáček (1873–1919) – český hudební skladatel, sbormistr a spisovatel.
 Antonie Piskáčková (1900–1942) - česká odbojářka popravená nacisty, manželka Jaroslava Piskáčka, matka Miroslava Piskáčka
 Jan Piskáček (* 1989) – český profesionální lední hokejista
 Jaroslav Piskáček (1929–1991) – český nakladatelský redaktor a překladatel z ruštiny
 Jaroslav Piskáček (odbojář) (1897–1942) – český odbojář popravený nacisty, manžel Antonie Piskáčkové, otec Miroslava Piskáčka
 Josef Piskáček (1917–2005) – český fotbalista a trenér
 Ludwig Piskáček (1854–1933) – rakouský gynekolog a porodník
 Miroslav Piskáček (1927–1942) – český odbojář popravený nacisty, syn Antonie a Jaroslava Piskáčkových
 Rudolf Piskáček (1884–1940) – český hudební skladatel

Česká příjmení